Het seizoen 2013-2014 van FC Eindhoven is het 59e seizoen van de Nederlandse betaaldvoetbalclub sinds de invoering van het betaald voetbal in 1954. De club speelt  in de Eerste divisie.

Selectie
Doel
  Tom Muyters
  Jorn Wagener
  Maik van den Kieboom

Verdediging

  Joep Zweegers
  Maxime Gunst  
  Timothy Durwael 
  Masies Artien 
  Chiró N'Toko
  Sebastiaan de Wilde
  Norichio Nieveld

Middenveld

  Tibeau Swinnen
  Vinnie Vermeer
  Jasper Waalkens 
  Michael Van Geele 
  Jason Bourdouxhe 
  Fries Deschilder 
  Jens van Son
  Paul Beekmans

Aanval

  Josemar Makiavala
  Nayib Lagouireh
  Soufiane Dadda 
  Anthony van den Hurk
  Torino Hunte
  Adreano van den Driest
  Donny de Groot
  Ronnie Reniers

Staf 
  Jean-Paul de Jong (trainer)
  Pascal Maas (assistent-trainer)
  Mart van Duren (assistent-trainer)
  Patrick Paauwe (assistent-trainer (stagiair))
  Rob Vollenbroek (assistent-trainer en teammanager)
  Wim Ribbens (keeperstrainer)
  Bert van Essen (clubarts)
  Frank Hagenaars (fysiotherapeut)
  Toine Leijnse (fysiotherapeut)
  Marijn van de Besselaar (orthopedisch chirurg)
  Roland van Maurik (materiaalverzorger)
  Wout van Maurik (materiaalverzorger)

Eerste divisie

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

KNVB-beker

Wedstrijden

Zie ook 
 PSV/FC Eindhoven Vrouwen in het seizoen 2013/14

Externe links 
 Officiële website FC Eindhoven
 Jupiler League-teampagina

2013/14
Eindhoven